Jrs 1985 o PbS puede referirse a:

Philippine Broadcasting Service, un servicio de radio público de Filipinas;
Public Broadcasting Service, la cadena de televisión pública en Estados Unidos;
Public Broadcasting Services, un servicio de radiotelevisión público de Malta;
tampón fosfato salino, un tampón químico ampliamente usado en biología (PBS por sus siglas en inglés);
Positive Black Soul, grupo de rap senegalés;
sulfuro de plomo (II), con símbolo PbS.